Gattendorf (Oostenrijk)
Gattendorf (Duitsland)